Consell Legislatiu Palestí, òrgan legislatiu de l'Autoritat Nacional Palestina
 Comitè de Lluites Populars, grup activista de Veneçuela
 Coalició de Lluita Popular, coalició política liderada pel Partit Comunista d'Espanya (marxista-leninista)
 Lliga tunisiana de futbol (del seu nom en francès Championnat de la Ligue Professionnelle), màxima competició de futbol de Tunísia
 Reglament CLP (de l'acrònim en anglès de Classification, Labelling and Packaging), normativa de la Unió Europea referida a la manipulació de substàncies químiques
 Cell Loss Priority, bit indicador dins de l'estructura de les cel·les Asynchronous Transfer Mode
 CLP també és el codi ISO 4217 del peso xilè, moneda de curs legal de Xile